Regis Records (jazz), platenlabel uit jaren veertig, opgericht door Irving Berman
 Regis (Chicago), platenlabel opgericht door zanger en bandleider Russ Carlyle
 Regis Records (klassiek), Brits platenlabel voor klassieke muziek